Hessenpokal je německá fotbalová soutěž pro týmy pod Hesenským fotbalovým svazem (Landespokal, regionální pohár). Hesenský fotbalový svaz sdružuje více než 492 000 členů registrovaných v 11 879 klubech. V současné podobě se tento zemský pohár hraje od sezóny 2013-14. Hraje se vyřazovacím K.O. systémem, soutěž má 6 kol a nehrají zde týmy z nejvyšších dvou německých soutěží. V prvním a druhém kole hraje proti sobě 32 vítězů tzv. Kreispokalů, z nichž 8 postoupí do čtvrtfinále. Automatický postup do čtvrtfinále Hessenpokalu mají účastníci 3. ligy, 4. ligy, první dva celky z Oberligy (5. ligy) Hesenska (Hessenliga) a dva týmy z 6. ligy za soutěž slušnosti (Fair-play) . Vítěz postupuje do DFB-Pokalu.

Přehled vítězů 1946–1993

Přehled vítězů od roku 1994

Externí odkazy 

Oficiální stránky Hesenského fotbalového svazu (německy)

Německé fotbalové soutěže